Il campionato mondiale di pallavolo femminile Under-23 è stata una competizione pallavolistica per squadre nazionali, riservata a giocatrici con un'età inferiore di 23 anni, organizzata con cadenza biennale dalla FIVB.

Edizioni

Medagliere

Collegamenti esterni